Juan de Haro (m. Toro, 31 de octubre de 1326), apodado el Tuerto por haber perdido un ojo en una batalla junto a su padre, fue un noble castellano, primer señor de Cuéllar (1319-1325) y XI señor de Vizcaya (1322-1326), alférez mayor de Castilla y adelantado mayor de la Frontera durante el reinado de Alfonso XI, del que fue cotutor durante su minoría de edad; Alfonso XI, sin embargo, ya adulto, lo mandó asesinar.

Biografía 
Hijo del infante Juan de Castilla el de Tarifa, hijo de Alfonso X el Sabio y señor de Valencia de Campos (León), y su segunda mujer María Díaz de Haro, X.ª señora de Vizcaya, aunque este señorío les fue usurpado por su tío Diego López V de Haro, llamado por ello el Intruso. Para compensar la pérdida, reciben el señorío de Dueñas (Palencia) que será heredado también por su hijo. 

Ejerció de tutor durante la minoría de edad de Alfonso XI junto con otros influyentes personajes de la época como los infantes don Juan Manuel y don Felipe de Castilla, hasta que alcanzó la mayoría de edad en septiembre de 1325 con tan solo catorce años. 

Uno de los primeros actos de Alfonso XI fue acabar con la influencia de sus antiguos tutores. Tratando de afirmar su independencia y la del poder real, el nuevo rey buscó gente nueva que le debiera a él su rango y posición en la Corte y no a su prestigio nobiliario. Los favorecidos por Alfonso XI fueron el castellano Garcilaso I de la Vega, merino mayor de Castilla, y el leonés Álvar Núñez Osorio. Don Juan Manuel y Juan de Haro, despechados por los nombramientos de Alfonso XI, decidieron unir sus fuerzas para obligar al rey de Castilla a licenciar a sus privados y reconocer su autoridad y poder en el reino. Don Juan Manuel, como garantía de su alianza, le ofreció a Juan el Tuerto la mano de su hija Constanza.

Alfonso XI, consciente del peligro que para su gobierno suponía el consorcio de las fuerzas de Don Juan Manuel y Juan el Tuerto, se resolvió a impedirlo solicitando él mismo en matrimonio a Constanza. Don Juan Manuel, que no tenía otro deseo que ser poderoso en la Corte de Castilla, se olvidó de sus promesas respecto a Juan el Tuerto y aceptó gustoso la petición del rey castellano. Pero este matrimonio era un peligro para los planes de los favoritos reales, Garcilaso de la Vega y Álvar Núñez Osorio, por lo que propusieron al monarca un nuevo plan para estrechar los lazos con el reino de Portugal a través de su matrimonio con María de Portugal, hija de Alfonso IV de Portugal. 

En 1321 fallece la regente María de Molina, abuela del rey, y en 1322 su madre, ya viuda, fundó el convento de dominicas de Valencia de Campos, tomando los hábitos en el monasterio de Santa María de la Consolación de Perales, donde se retiró, dejando como sucesor del señorío de Vizcaya y el resto de posesiones a su hijo Juan de Haro el Tuerto. Al desaparecer el control de estas dos damas, su ambición ya no encontraba ningún obstáculo y se convirtió en uno de los principales agitadores de las banderías nobiliarias. Además, el rey aragonés Alfonso IV de Aragón, con el fin de crear un foco favorable a Aragón en la corona de Castilla, le ofrece en matrimonio a su sobrina Blanca, hija del difunto infante Pedro de Castilla. 

Debido a la ambición y pretensiones de Juan de Haro, Alfonso XI quiso librarse de sus enredos conspiratorios (trataba de ganar contra él a los reyes de Aragón y Portugal) y le pidió reunirse con él en 1326 en Toro para negociar y pactar, pero en realidad para deshacerse de él. Tras la entrevista y un banquete mantenidos el 1 de noviembre, mandó asesinarlo a un grupo de sicarios reales dirigido por Álvar Núñez Osorio ese mismo día de Todos los Santos. Con él mandó matar a otros dos caballeros leoneses que lo acompañaban, García Fernández Sarmiento y Lope Aznárez de Fermoselle. Alfonso XI recompensó a Álvar Núñez Osorio dándole todos los castillos y plazas que tenía Juan el Tuerto, por ejemplo la villa de Belver de los Montes y el castillo de Zamora.

Matrimonio y descendencia 
Contrajo matrimonio con Isabel de Portugal, que fue hija del infante Alfonso de Portugal, hijo a su vez de Alfonso III de Portugal, y de Violante Manuel, hija del infante Manuel de Castilla, fruto del cual nació:
 
 María Díaz de Haro, señora de Vizcaya, quien contrajo matrimonio con Juan Núñez de Lara, señor de Lara, hijo del infante Fernando de la Cerda, y bisnieto de Alfonso X.

Ancestros

Véase también 
 Familia Haro

Referencias 

Casa de Borgoña (España)
Haro (familia)
Señores de Vizcaya
Señores de España del siglo XIV
Señores de Cuéllar
Adelantados mayores de Andalucía del siglo XIV
Fallecidos en Toro